200 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i finał miały miejsce 8 grudnia.

Mistrzem świata został Niemiec Marco Koch, który w finale ustanowił nowy rekord mistrzostw (2:01,21). Srebro wywalczył Andrew Willis z Wielkiej Brytanii (2:02,71). Trzecie miejsce zajął reprezentant Rosji Michaił Dorinow (2:03,09).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 11:27 czasu lokalnego.

Finał 
Finał odbył się o 18:30 czasu lokalnego.

Przypisy 

M